Garçon manqué est un téléfilm franco-belge réalisé par David Delrieux, diffusé en 2008 à la télévision.

Synopsis 
Un jeune homme nommé Nourredine cache, avec la complicité de sa mère et de sa tante, qu'il est en réalité une fille. Dès que tout le monde découvre la vérité, c'est un choc dans la famille.

Fiche technique 
 Réalisation : David Delrieux
 Scénario : Adila Bennedjaï-Zou
 Musique : René-Marc Bini
 Pays :  et 
 Durée : 100 min
 Date de diffusion :

Distribution 
 Smaïn : Amrani
 Fejria Deliba : Fatima
 Biyouna : Lela
 Ryan Azzoug Gaumont : Noureddine / Nour
 Taïdir Ouazani : Nana
 Sabrina Ouazani : Nadia
 Samy Seghir : Mounir
 Louis Dus : Matthias
 Pauline Chappey : Carla
 Salïame Kheloufi : Ibtissem
 Michel Scotto di Carlo : M. Didier
 Jonathan Joss : José
 Mour : Mr Belkacem

Lien externe 
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm belge des années 2000
Téléfilm diffusé en 2008